Multilingüisme individual
 Multilingüisme social